Вторая война диадохов (319-315 годы до н. э.) — одна из войн диадохов.

Предыстория 
В 323 году до н. э. внезапно умер Александр Македонский, оставив огромную империю, включавшую в себя значительную часть Балканского полуострова, бассейн Эгейского моря и огромные территории в Азии. Его наследство разделили между собой его полководцы-диадохи.

В 319 году до н. э. умер правивший европейскими владениями бывшей империи Антипатр. Перед смертью он назначил своим преемником не сына Кассандра, а диадоха Полиперхона. Кассандр не смирился с этим и, ускользнув из Македонии, прибыл в Малую Азию к Антигону.

Полиперхон сначала укрепил свои позиции в Греции, издав манифест о свободе и автономии греческих городов. Затем он заключил союз с находившимся во Фригии Эвменом, пообещав ему пост стратега-автократора Азии. Наконец, Полиперхон пригласил царицу-мать Олимпиаду вернуться из Эпира в Пеллу и заняться воспитанием внука, юного Александра.

Тем временем сатрап Египта Птолемей I Сотер захватил Сирию и вступил в союз с Антигоном.

Ход событий

Боевые действия в Европе 
Когда в Афинах был оглашён манифест Полиперхона о свободе полисов, афиняне потребовали вывода македонского гарнизона, во главе которого стоял друг Кассандра — Никанор. Никанор попросил несколько дней отсрочки, после чего занял гавань Пирея, а также Длинные стены. Афиняне отправили на переговоры с Никанором Фокиона, но Никанор не желал терять стратегически выгодный пункт.

В середине 318 года в Афины прибыл сын Полиперхона — Александр. Вместо того, чтобы, как требовал отец, освободить гавань, он попытался договориться с Никанором о совместных действиях. Народное собрание Афин обвинило Фокиона в измене отечеству и, заковав его в цепи, отправило к Полиперхону, однако казнь Фокиона ничуть не помогла изгнать Никанора из Пирея. Александр, разбивший лагерь вблизи Пирея, не воспрепятствовал высадке там Кассандра с 4 тысячами воинов. Никанор передал Кассандру Пирей, а сам вновь занял афинскую Мунихию.

Узнав о случившемся, Полиперхон подступил к Афинам вместе со всем своим войском (20 тысяч пехоты, 1400 всадников, 65 слонов) и осадил город. Однако осада затянулась, и Полиперхон, оставив Александру столько воинов, сколько требовалось для наблюдения за гаванью, двинулся в Пелопоннес, чтобы добиться там исполнения своего манифеста. Был возобновлён Коринфский союз городов, существовавший до Ламийской войны.

Приказу Полиперхона отказался следовать только Мегалополь, заключивший союз о совместных боевых действиях с Кассандром. Полиперхон осадил Мегалополь, но, понеся значительные потери, был вынужден отступить. Эта неудача пошатнула репутацию македонского оружия в глазах эллинов. Тем временем Кассандр захватил Эгину и остров Саламин, разгромив афинян в морском сражении.

Тем временем пришла информация, что Антигон идёт из Азии к Геллеспонту. Чтобы не допустить переправы, Полиперхон отправил к проливу наварха Клита с македонским флотом. Узнав об отплытии Клита, Кассандр передал Никанору свои 35 кораблей и велел двигаться к Геллеспонту на соединение с флотом Антигона. В первом сражении македоняне разгромили объединённые флоты Никанора и Антигона, но на следующий день Никанор взял реванш, и полностью разгромил Клита.

Тем временем Греция всё больше теряла доверие к Полиперхону, города один за другим переходили на сторону Кассандра. Зимой 318-317 годов Кассандр настолько укрепился в Греции, что расширил сферу своего влияния вплоть до Пелопоннеса и стал обдумывать поход в оставшуюся, фактически, беззащитной Македонию.

Полиперхон, отступив в Этолию, заключил союз с эпирским царём Эакидом. Полиперхон и Эакид сумели уговорить Олимпиаду вернуться в Македонию, где в то время правила Эвридика, жена слабоумного Филиппа Арридея. Эвридика собрала войско и попыталась воспрепятствовать возвращению Олимпиады, но её воины заявили, что не станут сражаться против матери великого царя, и перешли на сторону Олимпиады. Вернувшись в Пеллу, Олимпиада приступила к жестоким расправам.

Когда до Кассандра дошли слухи о зверствах Олимпиады, он тут же двинулся в Македонию. Миновав по морю Фермопилы, занятые этолийцами, он высадился в Фессалии. Полиперхон снова отступил в Этолию, его сын Александр укрылся в Пелопоннесе, эпироты свергли Эакида и заключили с Кассандром союз, а Олимпиада оказалась осаждённой в крепости Пидна. Весной 317 года осаждённые сдались; воинов Кассандр включил в свою армию, а Олимпиада, Роксана и шестилетний Александр были заключены под стражу. Созванное Кассандром войсковое собрание приговорило Олимпиаду к смерти, а родственники казнённых по её приказу знатных македонян забили её камнями. Готовясь занять македонский престол, Кассандр женился на Фессалонике (побочной дочери Филиппа).

Боевые действия в Азии 
Весной 318 года Эвмен покинул Киликию с отрядом в 10 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников. Вместо того, чтобы поспешить на помощь Полиперхонту, Эвмен ударил в тыл Птолемею, заняв приморские города Финикии. Неожиданное появление флота Антигона, возвращавшегося с победой от Геллеспонта, не дало Эвмену возможности переправиться в Элладу морем. Когда поступила информация о том, что сам Антигон движется к Финикии с 20 тысячами пехоты и 4 тысячами конницы, Эвмен, опасаясь попасть в клещи между неприятельскими армией и флотом, двинулся в глубь материка. Отправив к сатрапам Бактрии и Парфии и сатрапу  Селевку гонцов с копиями царского указа о назначении Эвмена стратегом Азии, он предложил им объединиться для борьбы с Антигоном. Селевк заявил, что не может вступать в союз с тем, кого македоняне приговорили к смерти, и предложил македонянам покинуть Эвмена.

Весной 317 года Эвмен переправился через Тигр и двинулся к Вавилону. Миновав Вавилон, он направился к Сузам, где хранилась казна восточных сатрапий. Туда же прибыли сатрап Персиды Певкест, сатрап Кармании Тлеполем, сатрап Арахозии Сибиртий, сатрап Индии Эвдам и сатрап Бактрии и Согдианы Стасанор; общая численность объединённого войска составила 37 тысяч пехотинцев, около 6 тысяч всадников и 125 слонов, а командиром избрали Певкеста. Антигон под Вавилоном соединился с Селевком и сатрапом Мидии Пифоном, и выступил к Сузам. Всё лето 317 года обе армии провели в манёврах, лишь осенью состоялось сражение при Паретакене, после которого противники разошлись на зимние квартиры.

В конце декабря 317 года Антигон неожиданно вновь атаковал Эвмена с союзниками. Несмотря на то, что войска Эвмена постепенно выигрывали сражение, увидев, что часть войск Антигона стала грабить их лагерь, македоняне вступили в переговоры с Антигоном, который пообещал им вернуть их имущество в обмен на выдачу Эвмена. Условие было принято, и Эвмен был казнён. Пифон решил попытаться поднять мятеж и, избавившись от Антигона, стать единоличным властителем Азии, но Антигон арестовал его и казнил.

Итоги и последствия 
Весной 316 года до н. э. Антигон прибыл в Вавилон, где потребовал от Селевка отчёта в денежных делах сатрапии. Селевк с 50 всадниками бежал из Вавилона и поскакал в Египет искать защиты у Птолемея. Тем временем на севере сатрап Карии Асандр, воспользовавшись войной Антигона с Эвменом, захватил Каппадокию.

Летом 316 года Кассандр издал декрет о восстановлении Фив. Опираясь на расположенные в центре Греции Фивы он стал контролировать территорию от Македонии до Пелопоннеса. Воодушевлённый возросшей популярностью среди греков, Кассандр двинулся на Пелопоннес, где укрепился Александр. Так как единственный сухопутный путь через Истмийский перешеек был занят Александром, то Кассандр переправился через Саронический залив, высадился в Эпидавре и принудил к повиновению все области Пелопоннеса, кроме Лаконики. Однако когда против него выступил Александр, до Кассандра дошли вести об успехах Антигона в Азии. Узнав, что Антигон стал именовать себя регентом, и намерен прийти в Европу, чтобы подтвердить свои права на это звание, Кассандр, оставив две тысячи человек для захвата Истмийского перешейка, срочно возвратился в Македонию и начал готовиться к обороне.

Антигон послал гонцов к Птолемею, Кассандру и Лисимаху с предложением обновить союзнический договор против Полиперхона и активизировать его ещё и против Селевка; сам же он тем временем вторгся в Сирию и захватил побережье с его гаванями. Вторжение Антигона в Сирию заставило Кассандра, Лисимаха и Птолемея заключить союз против Антигона. Союзники ответили, что готовы поддерживать дружеские отношения с Антигоном на следующих условиях:
 Сирия и Финикия признаются владениями Птолемея
 Геллеспонтская Фригия отходит Лисимаху
 Вавилония возвращается Селевку
 Асандр получает Лидию и Каппадокию
 Кассандр сохраняет за собой Македонию и Элладу
 Антигон должен поделиться теми сокровищами, которые он захватил в Персиде

Антигон отверг требования союзников, и началась третья война диадохов.

Источники 
 Королёв К. Войны античного мира: Македонский гамбит. — : ООО «Издательство АСТ», 2003. — ISBN 5-17-012401-5

Войны IV века до н. э.
Войны диадохов